Option (bedrijf), een Vlaams bedrijf
 Option (toets), een toets op een toetsenbord
 <option> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Option (overeenkomst), een overeenkomst tussen Hitler en Mussolini uit 1939 over Zuid-Tirol